Urne kan henvise til flere artikler:

 Urne – en beholder
 Urne (Horslunde Sogn) – en bebyggelse i Horslunde Sogn
 Urne (adelsslægt) – en uddød dansk adelsslægt.